Lumen je lahko:

 Lumen, enota SI za svetlobni tok
 Lumen (anatomija), notranji prostor cevastih ali votlih organov
 Tilakoidni lumen, notranji membranski prostor kloroplasta
 141 Lumen, leta 1875 odkriti asteroid

Glej tudi 
 Lux